peut se référer à :

Patronyme 
Ueta est un patronyme japonais traditionnel. Les titulaires du nom incluent :
  (1995-), pianiste japonais ;
  (1985-), doubleur japonais ;
 , romancier japonais ;
  (1970-), astronaute japonaise, née .

Toponyme

Un nombre de villages russes porte le nom de Sumino (Сумино).

 , village du , dans l'oblast de Vologda.

Voir aussi